Генна́дий Па́влович Те́мник () — украинский инженер-метеоролог. Министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (2012—2014).

Биография 
Родился 9 июня 1970 года в селе Гуровка (Долинский район, Кировоградская область).

С 1987 по 1992 год — курсант Воронежского высшего военного авиационного инженерного училища, специальность «Метеорология», квалификация «Инженер-метеоролог».

В 1992—1993 годах — инженер-метеоролог Криворожского военного авиационного транспортного полка.

В 1993—1994 годах — оперуполномоченный отдела борьбы с преступностью на рынках Криворожского городского управления внутренних дел, город Кривой Рог Днепропетровской области.

В 1994—1997 годах — заместитель директора Долинской межрайонной базы Кировоградского облпотребсоюза.

В 1997—2001 годах — руководитель производства частного предпринимателя Подафей Валентины Фёдоровны, село Грузское Криворожского района Днепропетровской области.

В 2001—2004 годах — директор ООО «Птицефабрика "Грузская"», село Грузское.

В 2004—2006 годах — заместитель Генерального директора по коммерческим вопросам ООО «Новолозоватское».

В 2006—2010 годах — заместитель Криворожского городского головы.

С апреля 2010 года — заместитель председателя Днепропетровской облгосадминистрации.

24 декабря 2012 года назначен министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины. Отправлен в отставку 27 февраля 2014 года.

Награды 
 Знак «За заслуги перед городом» (Кривой Рог)» 1-й степени (4 июня 2013).

Примечания

Ссылки 
 Темник Геннадий Павлович 

Министры регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины
Инженеры Украины
Выпускники Военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина